Die Spielzeit 1953 war die 19. reguläre Spielzeit der zweithöchsten Spielklasse im Schweizer Feldhandball und gleichzeitig die zweite Saison der Nationalliga B.

Modus 
In dieser Saison spielen 14 Mannschaften in zwei Gruppen im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit einem Heim- oder Auswärtsspiel. Die Sieger der zwei Gruppen spielen im Final um die Nationalliga B Meisterschaft und den Aufstieg in die Nationalliga A 1954. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz.

Vorrunde

Relegationsspiel

Finale

Einzelnachweise 

53
Handballveranstaltung 1953